

Persone
Antonio Quattrocchi  – politico italiano
Aurora Quattrocchi  – attrice italiana
Fabrizio Quattrocchi  – guardia di sicurezza privata italiana
Filippo Quattrocchi  – scultore italiano
Gaetano Quattrocchi  – arcivescovo cattolico italiano
Luigi Beltrame Quattrocchi  – beato della Chiesa cattolica italiano
Umberto Quattrocchi  – naturalista italiano

Altro
Quattrocchi  – genere di anatre marine 
Quattrocchi – personaggio dei Puffi

I Quattrocchi poi si stabiliscono in Sicilia, nel XX e XXI secolo in Calabria